Гаса́нов — фамилия, происходящая от имени Гасан. Женская форма — .

Известные носители 
 Гасанов, Абусупьян Магомедович (род. 1954) — и. о. главы администрации Махачкалы (2018).
 Гасанов, Аваз Йедийар оглы (1971—2021) — азербайджанский правозащитник.
 Гасанов, Айдын Арсланбекович (род. 1978) — российский боксёр.
 
 Гасанов, Аллахверды Гюльмамед оглы (1908—1975) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гасанов, Алтай Тофик оглы (род. 1961) — азербайджанский государственный деятель.
 
 Гасанов, Арсен Билалович (род. 1978) — российский мастер ушу.
 Гасанов, Вагиф Ибрагимоглу (1949—2011) — советский азербайджанский актёр, режиссёр.
 Гасанов, Вюгар Ильгар оглы (род. 1997) — азербайджанский волейболист.
 Гасанов, Габиб Рагим оглы (1922—2004) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 
 Гасанов, Генрих Алиевич (1910—1973) — советский судостроитель, Герой Социалистического Труда.
 Гасанов, Гормет Нохбала оглы (род. 1936) — советский азербайджанский садовод, лауреат Государственной премии СССР (1985).
 Гасанов, Готфрид Алиевич (1900—1965) — советский композитор.
 
 Гасанов, Дадаш Абдул Гусейн оглы (1897—1927) — руководитель подпольной организации Мусаватской партии.
 Гасанов, Джабраил Ильхам оглы (род. 1990) — азербайджанский борец вольного стиля.
 Гасанов, Джамаладин Набиевич (род. 1964) — российский политический деятель.
 Гасанов, Зайнулабид Тухтарханович (1929—2012) — советский и российский ученый-педагог.
 Гасанов, Закир Аскер оглы (род. 1959) — азербайджанский военный и государственный деятель.
 Гасанов, Ильгар Исрафилович (род. 1964) — азербайджанский актёр.
 Гасанов, Ильяс Гаджимагомедович (1934—2009) — даргинский поэт, журналист и прозаик.
 Гасанов, Имамйар Фикрет оглы — азербайджанский музыкант.
 Гасанов, Касим Шахбанович (род. 1975) — российский спортсмен, специализируется по ушу.
 Гасанов, Лев Гасанович (1936—2002) — учёный в области вычислительной и информационной техники.
 
 Гасанов, Магомедбасир Шамилович (род. 1974) — исламский богослов.
 Гасанов, Магомедкади Набиевич (род. 1962) — российский политический деятель.
 Гасанов, Магомедрасул Абдуллагаджиевич (род. 1994) — российский боец смешанных единоборств.
 Гасанов, Магомедсултан Магомедзакирович (род. 2002) — российский спортсмен, специализируется по ушу.
 Гасанов, Малик Аваз оглы (род. 1971) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Гасанов, Мамед Рза Дадаш оглы (1909—1984) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда.
 Гасанов, Мурадбек (род. 1985) — российский борец греко-римского стиля.
 Гасанов, Назир Гусейнович (род. 1985) — российский регбист.
 Гасанов, Нариман Нарманович (род. 1990) — российский футболист.
 Гасанов, Насиб Мамед Гасан оглы (1912—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Гасанов, Нурлан Урфан оглы (род. 1991) — азербайджанский государственный деятель.
 Гасанов, Орхан Тахир оглы (род. 1991) — азербайджанский футболист.
 Гасанов, Панах Аллахверди оглы (1930—?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Гасанов, Рагим (род. 1983) — азербайджанский футбольный арбитр.
 Гасанов, Рафиз Аллахверди оглы (род. 1989) — азербайджанский каратист.
 Гасанов, Рашид Джабраилович (род. 1982) — российский футболист.
 Гасанов, Руфат Рауфович (1987) — российско-азербайджанский кинорежиссёр.
 Гасанов, Сабухи Гурбет оглы (род. 1987) — азербайджанский футболист.
 Гасанов, Саид Мусаевич (1930—2015) — советский и российский историк.
 Гасанов, Самир Назимович (род. 1967) — советский и украинский футболист, тренер.
 Гасанов, Сардар (род. 1985) — азербайджанский тяжелоатлет.
 Гасанов, Саявуш Гасан оглы (1964—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Гасанов, Табил Гасым оглы (1960—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Гасанов, Тахир Тофик оглы (1970—1992) — азербайджанский полицейский, Национальный герой Азербайджана.
 Гасанов, Тебриз (род. 1967) — советский и азербайджанский футболист, тренер.
 Гасанов, Фазиль Шамистан Оглы (род. 1956) — общественный деятель Грузии.
 Гасанов, Хикмет Гусейн оглы (род. 1975) — азербайджанский военный деятель, генерал-майор.
 
 Гасанов, Ширин Гасан оглы (1817— 1973) — азербайджанский советский колхозник, чабан, неверифицированный долгожитель.
 Гасанов, Шукюр Мамед-Таги оглы (1903—1976) — доктор медицинских наук.
 
 
 Гасанов, Эльхан Эльдарович (род. 1967) — советский и азербайджанский футболист, тренер.
 Гасанов, Эльчин Гафар оглы (род. 1965) — азербайджанский русскоязычный писатель и публицист.
 Гасанов, Эльяр Эльдарович (род. 1959) — российский математик.
 Гасанов, Эмиль Джамбул оглы (1988) — азербайджанский самбист.
 Гасанов, Ясин Теймур оглу (род. 1987) — азербайджанский дзюдоист и самбист.

